Jean Carper – giornalista statunitense
 Thomas Carper – politico statunitense